Dollari maledetti (The Bounty Killer) – film del 1965 diretto da Spencer Gordon Bennet
The Bounty Killer, conosciuto anche come La morte ti segue... ma non ha fretta e El precio de un hombre – film italo-spagnolo del 1966 diretto da Eugenio Martín

Pagine correlate
Bounty Killer (disambigua)